Piotr Olszewski (kajakarz) – kajakarz, wicemistrz Europy, mistrz Polski
 Piotr Olszewski (wioślarz) – wioślarz, olimpijczyk z Atlanty 1996
 Piotr Olszewski (inżynier) – doktor habilitowany nauk matematycznych; wykładowca Politechniki Warszawskiej